Childebert is de naam van verschillende Frankische koningen:
 Childebert I (496-558), koning van Parijs
 Childebert II (570-595), koning van Austrasië
 Childebert III (1): Childebert de Geadopteerde (?-ca. 656), koning van Austrasië
 Childebert III (2): (670/683–711), koning van de Franken (ook Childebert IV)